A 2018. évi téli olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya női 1000 méteres versenyszámát február 20-án és február 22-én rendezték. Az aranyérmet a holland Suzanne Schulting nyerte. A Magyarországot képviselő Keszler Andrea a 17., Jászapáti Petra a 24. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 QA: az A-döntőbe jutott
 QB: a B-döntőbe jutott
 ADV: továbbjutás bírói döntés alapján
 PEN: büntetés
 YC: sárga lap

Előfutamok

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntők 
B-döntő
B-döntő nem volt, mert egyedül Kim A-lang került be, így hivatalosan idő nélkül a B-döntő 1. helyén végzett.
A-döntő

Végeredmény 
A versenyzők helyezéseit fordulónként határozták meg. Először a fordulókban elért helyezések döntöttek, ha ez azonos volt, akkor a jobb időeredmény döntött.

Források 

N1000